Санович — фамилия.

Известные носители 
 Санович, Виктор Соломонович (ум. 2020) — российский переводчик восточной литературы.
 Санович, Игорь Григорьевич (1923—2010) — российский востоковед-иранист, коллекционер русского авангарда.

Примечания

См. также 
 Шайнович
 Шахнович